Murray Eaves (né le  à Calgary au Canada) est un ancien joueur professionnel de hockey sur glace. Murray est le frère du joueur de hockey professionnel Mike Eaves.

Carrière
Choisi à la  par les Jets de Winnipeg lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1980, Murray Eaves ne joua que 57 matchs dans la Ligue nationale de hockey, effectuant la plus grande partie de sa carrière dans les ligues mineures.

En Ligue américaine de hockey, il a remporté le trophée Fred-T.-Hunt, remis au joueur ayant montré le meilleur esprit sportif, en 1989 et 1990.

Il a également représenté son pays lors des matchs qualificatifs pour les Jeux olympiques de 1992 et 1994 sans pour autant participer à ces derniers.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1977-1978 ||Spitfires de Windsor ||AHO ||3||0||0||0||0||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1978-1979 || Wolverines du Michigan || NCAA ||23||12||22||34||14||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1979-1980 ||Wolverines du Michigan ||NCAA ||33||36||49||85||34||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1980-1981 ||Oilers de Tulsa||LCH ||59||24||34||58||59||8||5||5||10||13
|- 
|1980-1981||Jets de Winnipeg||LNH||12||1||2||3||5||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1981-1982 ||Oilers de Tulsa ||CHL ||68||30||49||79||33||3||0||2||2||0
|- 
|1981-1982||Jets de Winnipeg||LNH||2||0||0||0||0||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1982-1983 ||Jets de Sherbrooke || LAH ||40||25||34||59||16||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1982-1983||Jets de Winnipeg||LNH||26||2||7||9||2||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1983-1984 ||Jets de Sherbrooke||LAH ||78||47||68||115||40||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1983-1984||Jets de Winnipeg||LNH||2||0||0||0||0||2||0||0||0||2
|- 
|1984-1985 ||Canadiens de Sherbrooke||LAH ||47||26||42||68||28||15||5||13||18||35
|- 
|1984-1985||Jets de Winnipeg||LNH||3||0||3||3||0||2||0||1||1||0
|- 
|1985-1986 ||Canadiens de Sherbrooke||LAH ||68||22||51||73||26||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1985-1986||Jets de Winnipeg||LNH||4||1||0||1||0||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1986-1987 ||Oilers de la Nouvelle-Écosse||LAH ||76||26||38||64||46||4||1||1||2||2
|- 
|1987-1988 ||Red Wings de l'Adirondack||LAH ||65||39||54||93||65||11||3||11||14||8
|- 
|1987-1988|| Red Wings de Détroit ||LNH||7||0||1||1||2||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1988-1989 ||Red Wings de l'Adirondack||LAH ||80||46||72||118||84||16||13||12||25||10
|- 
|1989-1990 || Red Wings de l'Adirondack ||LAH ||78||40||49||89||35||6||2||3||5||2
|- 
|1989-1990||Red Wings de Détroit ||LNH||1||0||0||0||0||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1990-1991 || AS Mastini Varese Hockey || Série A ||32||22||37||59||23||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1991-1992 || Équipe du Canada ||Intl ||4||0||2||2||0||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1992-1993 || Hockey Club Devils Milan||Série A ||27||17||39||56||8||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1993-1994 ||Équipe du Canada ||Intl ||13||4||7||11||8||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1994-1995 ||Aeros de Houston|| LIH ||31||3||9||12||18||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1994-1995 ||Red Wings de l'Adirondack||LAH ||4||0||1||1||0||  ||  ||  ||  ||  

|57||4||13||17||9||4||0||1||1||2

Trophées et distinstions

Ligue américaine de hockey 

 Il est nommé dans la  d'étoiles en 1983-1984.
 Il remporte la Coupe Calder avec les Canadiens de Sherbrooke en 1984-1985.
 Il remporte la Coupe Calder avec les Red Wings de l'Adirondack en 1988-1989.
 Il est nommé dans la  d'étoiles en 1988-1989.
 Il est intronisé au Temple de la renommée de la Ligue américaine de hockey en 2018-2019.

Série A 
 Il remporte le Championnat le Hockey Club Devils Milan en 1992-1993.

Voir aussi

Référence

Lien externe
  Biographie sur www.legendsofhockey.net

Naissance en mai 1960
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Jets de Sherbrooke
Joueur des Canadiens de Sherbrooke
Joueur des Oilers de la Nouvelle-Écosse
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Aeros de Houston (LIH)
Joueur des Oilers de Tulsa (1968-1984)
Joueur du EHC Kloten
Gagnant du trophée Fred-T.-Hunt
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Champion de la Coupe Calder
Joueur du HC Varèse
Attaquant de hockey sur glace